El medaller dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 13 i el 29 d'agost de 2004 a la ciutat d'Atenes (Grècia).

Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.

En aquesta edició els Emirats Àrabs Units, Eritrea i el Paraguai aconseguiren la seva primera medalla olímpica, alhora que Israel, la República Dominicana, Xile i Xina-Taipei guanyaren la seva primera medalla d'or.

Medaller

Enllaços externs 
  Medaller olímpic oficial

Referències 

Medallers dels Jocs Olímpics d'Estiu
Jocs Olímpics d'Estiu de 2004